Červeň může být:
 červená barva
 červené barvivo (pigment)

barviva a chemické sloučeniny
 červeň Allura AC
 falunská červeň
 košenilová červeň A, E124 – potravinářská přídatná látka
 methylčerveň, 4′-(dimethylamino)azobenzen-2-karboxylová kyselina – sloučenina používaná jako indikátor pH 

geografie
 Červeň (město) – běloruské město v Minské oblasti

příjmení
 Florián Červeň (1840–1928) – slovenský geograf a historik
 Jozef Červeň (* 1970) – slovenský katolický kněz

Související články 
 červen

Externí odkazy